Biografies:
 Túpac Amaru I (? - Cuzco, 1572), últim sapa inca de Vilcabamba.
 Túpac Amaru II (Tinta, Perú, 1742 - Cusco, 1781), líder rebel independentista quítxua al Virregnat del Perú.
 Tupac Amaru Shakur o Tupac Shakur raper americà (1971-1996).
 Moviment Revolucionari Túpac Amaru, organització armada peruana, fundada en 1984.